Die Prva Liga RS 2009/10 war die insgesamt 15. Saison der Republika Srpska und die achte als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 15. August 2009 und endete am 29. Mai 2010.

Meister wurde der FK Drina Zvornik.

Modus 
In dieser Saison spielten 14 Mannschaften an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2010/11 auf, während die letzten drei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

2009
Fußballsaison 2009/10